Rejon berezowski (Białoruś)
 Rejon berezowski (Ukraina)

Zobacz też: Rejon bieriozowski